Дискографія Леони Льюїс включає в себе п'ять студійних альбоми, 16 синглів та 20 відеокліпів. Її дебютний альбом «Spirit» став одним із найуспішніших альбомів у музичній індустрії. Пісня «Bleeding Love» стала найуспішнішим синглом співачки. У 2009 вона записала пісню «I See You (Theme from Avatar)», яка була створена спеціально для фільму Аватар. Також у 2009 Льюїс випустила свій другий студійний альбом Echo. Першим офіційний синглом стала пісня «Happy», другим — композиція «I Got You».

Альбоми

Студійні альбоми

Мініальбоми

Відеоальбоми

Сингли

Провідні сингли

Як співвиконавець

Промо-сингли

Інші чартовані пісні

Музичні відео

Різне

Примітки 

Леона Льюїс
Леона Льюїс